Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Shanghai Rolex Masters 2014 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, jehož členové skončili ve čtvrtfinále na raketách Rohana Bopanny a Florina Mergey.

Deblovou soutěž vyhrála nejlepší dvojice světa amerických bratrů Boba a Mika Bryanových, když ve finále zdolala francouzské turnajové pětky Juliena Benneteaua s Édouardem Rogerem-Vasselinem po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Oba sourozenci si tak připsali rekordní 31. titul ze série Masters.

Nasazení párů 
Všech osm nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (finále)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shanghai Rolex Masters 2014